BSN steht als Abkürzung für:

 Baloncesto Superior Nacional, Basketball-Profi-Liga in Puerto Rico
 Befehlshaber der Seestreitkräfte der Nordsee, ehemaliger Bereichsbefehlshaber der Bundesmarine
 Befehlshaber der Sicherung der Nordsee (B.S.N., 1937–1945)
 Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V.
 Bio-Engineered Supplements and Nutrition, US-amerikanischer Nahrungsergänzungsmittelhersteller
 Boussois-Souchon-Neuvesel, französischer Glas- und Lebensmittelhersteller, heute Danone
 BSN medical (Beiersdorf und Smith & Nephew), deutscher Medizinproduktehersteller
 Bundesverband SchienenNahverkehr
 Flugplatz Bossangoa in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

Abkürzung